MPZ bezeichnet:

 das Myelin-Protein Null
 das ISO-639-3-Sprachenkürzel für die ethnische Gruppe der Mpi
 das Museumspädagogische Zentrum München
 den IATA-Code des US-amerikanischen Zivilflughafens Mount Pleasant Municipal in Iowa

MPZ